Norrmalm kan syfta på

 Norrmalm – en stadsdel i Stockholms kommun
 Norrmalms stadsdelsområde – ett stadsdelsområde i Stockholms kommun 1997–
 Norrmalm, Borås – en stadsdel
 Norrmalm, Jakobstads stad – en stadsdel
 Norrmalm, Skövde – en stadsdel
 Norrmalm, Kiruna – en stadsdel
 Norrmalm, Piteå - ett område i Piteå
 Norrmalm, Sundsvall – en stadsdel
 Norrmalm, Västerås – en stadsdel